Puyehue – jezioro w Chile
 Puyehue – wulkan w Chile
 Puyehue – gmina w regionie Los Lagos w Chile
 Puyehue – gorące źródła w Chile

Zobacz też:
 Park Narodowy Puyehue